Andrianow () – toponim w Rosji oraz rosyjskie nazwisko

 Andrianow – chutor w obwodzie rostowskim

 Osoby
 Ilja Andrianow – radziecki lotnik wojskowy
 Nikołaj Andrianow – radziecki gimnastyk
 Wasilij Andrianow – radziecki polityk
 Wasilij Andrianow – radziecki wojskowy
 Władimir Andrianow – radziecki działacz państwowy

 Zobacz także
 Andrianowa – żeńska forma nazwiska
 Andrianowka

Strony ujednoznaczniające